Бабуна може да се отнася за:
 Бабуна, река в Северна Македония;
 Бабуна, планина в Северна Македония;
 Бабуна, предградие на град Велес, Северна Македония;
 ФК Бабуна, футболен клуб от село Мартолци, Северна Македония.